CAH steht für:
 Christliche Arbeiterhilfe, gemeinnützige Unterorganisation der katholischen Arbeitnehmerbewegung in Deutschland
 Flughafen Ca Mau (IATA-Code), Flughafen bei Cà Mau in der Provinz von Ca Mau, Region Mekong-Delta, Vietnam
 Capital Airport Holding, staatliche chinesische Flugafenbetreibergesellschaft des Flughafens in Peking und rund 40 weiterer
 Charlan Air Charter (ICAO-Code), südafrikanische Fluggesellschaft
 Chronisch-aggressive Hepatitis, chronische Hepatitis
 Congenital adrenal hyperplasia, siehe Angeborene Nebennierenrindenhyperplasie, eine adrenogenitale Störung
 The Cambridge Ancient History, Handbuchsammlung der Cambridge University Press
 Confederación Argentina de Handball, argentinische Handballföderation

CaH steht für:
 Calciumhydride, auch ([CaH])n, anorganische Legierungen aus Calcium und Wasserstoff (salzartige Metallhydride)

Cah. steht als Abkürzung für:
 Cahier (frz.): Schreibheft, Blatt, im Sinn von Albumblatt gebräuchliche Unterteilung von musikalischen oder wissenschaftlichen Literatursammlungen

cah steht für:
 Cahuarano (ISO-639-3-Code), Zaparo-Sprache in Peru

Abkürzung